Са́льса — многозначный термин.

 Сальса — музыкальный жанр.
 Сальса — латиноамериканский танец.
 Сальса — мексиканский соус.

См. также 

 Сальза (значения)
 Сальца